Disk je uobičajeni naziv za kružnu ploču, tj. valjak kojemu je visina znatno manja od promjera.

U geometriji disk može značiti i krug.

da:Disk
el:Δίσκος
en:Disc
eo:Disko
fa:دیسک (ابهام‌زدایی)
fr:Disque
he:דיסק
ja:ディスク
ko:디스크